«Kings and Queens» — первый сингл группы 30 Seconds to Mars из альбома This Is War. Релиз сингла на радио состоялся 6 октября 2009 года. На физическом носителе сингл был издан 13 октября.

Список композиций 
Все песни написал Джаред Лето.
Digital download
 «Kings and Queens» (Album Version) — 5:47

Digital download EP</small>
 «Kings and Queens» (Album Version) — 5:47
 «Night of the Hunter» (Static Revenger Redux) — 4:57
 «Kings and Queens» (Innerpartysystem Remix Main) — 6:14

Promo CD Single
 «Kings and Queens» (Radio Edit) — 5:05
 «Kings and Queens» (Album Version) — 5:47

EU CD single
 «Kings and Queens» (Album Version) — 5:47
 «Kings and Queens» (Radio Edit) — 5:05

UK White 7" Vinyl
 «Kings and Queens» (Radio Edit) — 5:05

UK Black 7" Vinyl
 «Kings and Queens» (Album Version) — 5:47
 «Night of the Hunter» (Static Revenger Redux) — 4:57

UK Blue 7" Vinyl
 «Kings and Queens» (Album Version) — 5:47
 «Night of the Hunter» (Static Revenger Redux) — 4:57

Чарты

Награды

Награды и номинации

Использование песни 
 Песня «Kings and Queens» прозвучала в трейлере к фильму «Легенды ночных стражей».
 Также песня использовалась в фильме «Скайлайн».
 Сингл использован в трейлере к фильму «Хранитель Времени».
 Сингл использован в трейлере к мультфильму «Как приручить дракона 2»

Дополнительные Факты 
 Изначально Джаред Лето хотел назвать песню Heaven and Hell, но поскольку существует хэви-метал-группа с таким названием, ему пришлось отказаться от него.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 

Синглы 30 Seconds to Mars
Синглы 2009 года
Песни по алфавиту
Песни 2009 года
Песни, спродюсированные Фладом
Песни, возглавлявшие хит-парад Alternative Songs
Песни, спродюсированные Стивом Лиллиуайтом